Propping ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Propping (1837–1920), Bankdirektor und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Peter Propping (1942–2016), deutscher Humangenetiker